Матч всех звёзд АБА 1970 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла в субботу, 24 января 1970 года, в Индианаполисе (штат Индиана) на домашней арене профессиональной команды «Индиана Пэйсерс» «Фейрграундс Колизеуме». Эта игра стала третьим матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и вторым, проведённым в Индианаполисе, первый прошёл в 1968 году. Судьями на этой встрече работали Эрл Стром и Джон Ванак.

Сборная Запада под руководством Бэйба Маккарти, который в то время тренировал клуб «Нью-Орлеанс Баканирс», легко и без всяческих проблем переиграла сборную Востока Бобби Леонарда («Индиана Пэйсерс») со счётом 128:98, после чего вышла вперёд в серии (2:1) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан Спенсер Хейвуд, представляющий в нём команду «Денвер Рокетс».

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Запада и Востока предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1969/1970
Спортивные соревнования в Индианаполисе